

Ілинден () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Хаджидимово.
 Ілинден () — село в Софійській області. Входить до складу общини Мирково.